Sotiris Ninis (Grieks: Σωτήρης Νίνης) (Himarë, 3 april 1990) is een in Albanië geboren Grieks betaald voetballer die bij voorkeur op het middenveld speelt. Hij debuteerde in het seizoen 2006/07 op het hoogste niveau in het shirt van Panathinaikos FC, waar hij de laatste jaren van de jeugdopleiding doorliep. Op 19 mei 2008 debuteerde hij tegen Cyprus in het Grieks voetbalelftal. Daarmee werd hij die dag zowel de jongste debutant in het Griekse team ooit als de jongste speler die daarvoor een doelpunt maakte.

Ninis vierde aan het eind van het seizoen 2009/10 met Panathinaikos het eerste landskampioenschap in zijn profbestaan. Een paar maanden later nam bondscoach Otto Rehhagel hem mee naar het WK 2010. Daar maakte hij zijn eerste speelminuten in de met 2-1 gewonnen tweede groepswedstrijd tegen Nigeria. Hij viel in de 79e minuut in voor Theofanis Gekas. In het derde groepsduel tegen Argentinië (0-2 verlies) kwam hij in de 54e minuut nogmaals in het veld als vervanger van Kostas Katsouranis. Ninis nam met Griekenland eveneens deel aan het EK voetbal 2012 in Polen en Oekraïne, waar de ploeg van bondscoach Fernando Santos in de kwartfinales werd uitgeschakeld door Duitsland (4-2).

Statistieken

Ninis, Sotiris